Ищеино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ищеино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Ищеино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Ищеино — село в Краснинском районе Липецкой области.